Asculumi csata, a pürrhoszi háború egyik csatája i. e. 279-ben
 Asculumi csata, a pun háborúk egyik csatája i. e. 209-ben